Gaël Monfils era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al secondo turno da Yuki Bhambri.

In finale Alexander Zverev ha sconfitto Kevin Anderson con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Dominic Thiem (terzo turno)
  Kei Nishikori (semifinale)
  Milos Raonic (quarti di finale)
  Grigor Dimitrov (terzo turno)
  Alexander Zverev (campione)
  Gaël Monfils (secondo turno)
  Lucas Pouille (secondo turno)
  Jack Sock (semifinale)

 John Isner (ritirato)
 Nick Kyrgios (secondo turno, ritirato)
 Gilles Müller (terzo turno)
 Miša Zverev (secondo turno)
 Juan Martín del Potro (terzo turno)
 Steve Johnson (secondo turno)
 Kevin Anderson (finale)
 Ryan Harrison (secondo turno)

Wildcard 

  Grigor Dimitrov (terzo turno)
  Kei Nishikori (semifinale)
  Milos Raonic (quarti di finale)

 Tim Smyczek (primo turno)
 Tommy Paul (quarti di finale)

Qualificati 

  Sekou Bangoura (primo turno)
  Alessandro Bega (primo turno)
  Yuki Bhambri (quarti di finale)

 Alexios Halebian (primo turno)
 Edan Leshem (primo turno)
 Ramkumar Ramanathan (primo turno)

Lucky loser 

  Marc Polmans (secondo turno)

Tabellone

Parte Finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Citi Open 2017